Цзинъян (Дэян) (旌阳) — район городского округа Дэян провинции Сычуань
 Цзинъян (Сяньян) (泾阳) — уезд городского округа Сяньян провинции Шэньси